Fresney (Eure), municipi al departament de l'Eure (regió de Normandia, França)
 Fresney-le-Puceux, municipi al departament de Calvados (regió de Normandia, França)
 Fresney-le-Vieux, municipi al departament de Calvados (regió de Normandia, França)